Jordan Brown je lahko:

Jordan Brown (bejzbol), (* 1983), ameriški igralec baseballa
Jordan Brown (snooker) (* 1987), severnoirski igralec snookerja